Jovići su naselje u sastavu Općine Ražanac, u Zadarskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 344 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Nikole Tavelića

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji